Montañez ist der Familienname folgender Personen: 

 Andy Montañez (* 1942), puerto-ricanischer Salsamusiker 
 Isabel Montañez (* 1960), schweizerisch-amerikanische Geologin und Paläoklimatologin
 Miguel Ruiz Montañez (* 1962), spanischer Schriftsteller und Hochschullehrer
 Pedro Montañez (1914–1996), puerto-ricanischer Boxer
 Polo Montañez (1955–2002), kubanischer Songschreiber und Sänger